The Undefeated bezeichnet:

 The Undefeated, eine Kurzgeschichte von Ernest Hemingway
 The Undefeated (Die Unbesiegten (1969)), einen US-amerikanischen Western